El término Festivalni puede referirse a:

Festivalni (Janti-Mansi), localidad del distrito autónomo de Janti-Mansi, en Rusia.
Festivalni (Jabárovsk), localidad del óblast de Jabárovsk, en Rusia.
Festivalni (Krasnodar), mikroraión del Západni de la ciudad de Krasnodar, en Rusia.